Sonderprüfung bezeichnet

die Aufklärung von Sachverhalten 
 nach dem Kreditwesengesetz, siehe Sonderprüfung (KWG)
 nach dem Aktiengesetz, siehe Sonderprüfung (Aktienrecht)